Szepessy Norbert (Budapest, 1985. augusztus 12. –) magyar labdarúgó, a Szigetszentmiklós középpályása.

Források 
Szepessy Norbert adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Dunaújváros FC labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek